РПГ е съкращение, което може да означава:

 Ръчен противотанков гранатомет
 Ролева игра или компютърна ролева игра (РПГ е транслитерация на английското RPG като съкращение на Role-playing game)